El Guapinol kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Guapinol, Honduras, ort, Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 El Guapinol, Mexiko, ort, San Agustín Loxicha, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar